Negativo – in fotografia, tipo di immagine o pellicola fotografica
 Numero negativo – in matematica, i numeri minori di 0
 Polo negativo – concentrazione di cariche elettriche negative